Bobovo je ime več naselij:
 Bobovo pri Ponikvi
 Bobovo pri Šmarju
 Bobovo, Črna gora
 Bobovo, Srbija